Farmington může být:

 Farmington (Arkansas) – město v Arkansasu
 Farmington (Kalifornie) – obec v Kalifornii
 Farmington (Connecticut) – město v Connecticutu
 Farmington (Delaware) – obec v Delaware
 Farmington (Kentucky) – obec v Kentucky
 Farmington (Illinois) – město v Illinois
 Farmington (Iowa) – město v Iowě
 Farmington (Maine) – město v Maine
 Farmington (Michigan) – město v Michiganu
 Farmington (Minnesota) – město v Minnesotě
 Farmington (Mississippi) – město v Mississippi
 Farmington (Missouri) – město v Missouri
 Farmington (New Hampshire) – město v New Hampshire
 Farmington (Nové Mexiko) – město v Novém Mexiku
 Farmington (New York) – město v New Yorku
 Farmington (Oregon) – vesnice v Oregonu
 Farmington (Pensylvánie) – obec v Pensylvánii
 Farmington (Utah) – město v Utahu
 Farmington (Virginie) – vesnice ve Virginii
 Farmington (Washington) – obec ve Washingtonu
 Farmington (Západní Virginie) – malé město v Západní Virginii
 Farmington (Wisconsin) – více významů